Уиллси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уиллси, Брайан (род. 1978) — канадский хоккеист, нападающий.
  (1928—2003) — канадский спортсмен-стрелок.